

Toponymes 
 La Drôme est un département français.

Hydronymes 
 La Drôme est la rivière qui donne son nom au département de la Drôme.
 La Drôme est un ruisseau du département de la Drôme (qui ne doit pas être confondu avec la rivière Drôme précédente). Il a sa source dans la commune de Rochefort en valdaine et se jette dans le Jabron, commune de Puygiron.
 La Drôme est une rivière du département français du Calvados et limitrophe du département de la Manche, affluent de l'Aure.
 La Drôme est une rivière des départements français du Calvados et de la Manche, affluent de la Vire.

Divers 
 Le drôme est un vin français d'indication géographique protégée (IGP)
 Le Drôme est un aviso qui coula après avoir heurté une mine allemande au large de Marseille le . Le naufrage fit 26 morts.
 La  ou estacade est un chapelet continu de flotteurs (tels que troncs d'arbres, fûts vides, pontons, etc.) réunis par un câble ou une chaîne, tendu devant les évacuateurs, les prises d'eau, les ouvrages de dérivations, etc., pour les protéger de l'embâcle des corps dérivants, ou tendu à un point de ramassage pour y retenir au passage les bois flottés.

Annexes

Notes et références 

Homonymie de toponyme